Arnaud, voor- en achternaam, Franse variant van de naam Arnout (voor dragers van de naam Arnaud, zie aldaar)

Plaatsnamen
Arnaud (Haïti), gemeente in Haïti
Arnaud-Guilhem, een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
Arnaudville, een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Chastel-Arnaud, een gemeente in het Franse departement Drôme 
La Roche-des-Arnauds, een gemeente in het Franse departement Hautes-Alpes